umsetzen ist ein Verb, das substantiviert als Umsetzen, Umsetzung oder Umsatz vorkommt. Es bezeichnet unter anderem

 den Wechsel der vorhandenen Lokomotive von einem Ende des Zuges zum anderen, siehe Fahrtrichtungswechsel#Wenden
 den Gleiswechsel eines Schienenfahrzeuges mithilfe einer Drehscheibe oder einer Schiebebühne
 eine Variante der Abschleppung von Kraftfahrzeugen, siehe Abschleppen#Abschleppkosten
 das Erzielen von Umsatz im wirtschaftlichen Sinn oder als Umwandlung durch chemische Reaktion
 das Verwirklichen oder Ausführen eines Zieles, Projektes, Plans, Gesetzes o. dgl.
 einen Bewegungsablauf beim Gewichtheben#Stoßen
 die Umsetzung im öffentlichen Dienst